Wartburg ou Wartbourg désigne :

Toponymes 
 Wartburg, une ville située dans le Tennessee, aux États-Unis.
 Wartburg, une ville située dans le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud.
 Château de la Wartbourg, un château en Thuringe (Allemagne).
 Wartburg, un arrondissement en Thuringe (Allemagne).
 Alt-Wartburg, un château suisse dans le canton d'Argovie.

Patronyme 
Walther von Wartburg (1888-1971) est un philologue suisse.

Culture 
 le Prix Wartburg de Littérature est dédié au philologue suisse
 la ligne von Wartburg est le nom donné à une frontière linguistique en France par le philologue suisse.
 la Wartbourg est une fête liée au château de la Wartbourg en Allemagne

Économie 
 Wartburg, marque d'automobiles de République démocratique allemande.
 Wartburg, cultivar de rosier.